Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1990-1991 oppose les douze meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine le . Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat unique en matchs aller-retour. Les 6 premiers de la phase régulière sont qualifiés pour le play-off auquel participent également les 2 premiers de la Série A2, Lyons Bilboa et Sparta Informatica Rugby Roma.

Amatori Milan Mediolanum bat en finale Benetton Rugby Trévise sur le score de 37 à 18 et remporte son . Le match s'est déroulé au Stadio Ennio Tardini à Parme devant  spectateurs.

Équipes participantes 
Les douze équipes sont les suivantes :

 Scavolini L'Aquila
 Nutrilinea Calvisano
 Amatori Catane
 Livorno Ecomar 
 Amatori Milan Mediolanum
 Savi Noceto

 Parma Delicius
 Petrarca Padoue
 Cagnoni Rovigo
 San Donà Iranian Loom
 Tarvisium Pasta Jolly
 Benetton Rugby Trévise

Classement de la phase régulière 

 

|}

Attribution des points :  victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Phase finale

Finale

Barrages promotion - relégation

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1990-1991
Rugby à XV en 1990
Rugby à XV en 1991
Championnat Italie Rugby à XV 1990-1991
Championnat Italie Rugby à XV 1990-1991